Josef Horák může být:

 Josef Horák (exilový politik) (1900–1978) – český a čs. meziválečný funkcionář DTJ, pak exilový politik ČSSD
 Josef Horák (lední hokejista) – československý hokejista
 Josef Horák (pilot) (1915–1949) – český válečný pilot
 Josef Horák (poslanec Českého zemského sněmu) (1850–???) – český politik z Čáslavska
 Josef Horák (skladatel) (1874–1960) – český kapelník a skladatel
 Josef Horák (sportovec) (1907–1967) – kladenský všestranný sportovec a funkcionář
 Josef Horák (starosta) – český politik, počátkem 20. století starosta Prostějova